Svetovno prvenstvo v biatlonu 2013 je enainpetdeseto svetovno prvenstvo v biatlonu, ki je potekalo med 7. in 17. februarjem 2013 v mestu Nové Město na Moravě, Češka, v petih disciplinah za moške in ženske ter mešani štafeti.

Dobitniki medalj

Moški

Ženske

Mešano

Medalje

Medalje po državah

Medalje po biatloncih

Sklici in opombe

Zunanje povezave

IBU  

2013
2013 v športu
Športne prireditve na Češkem
Nové Město na Moravě